Ко́улмен Фрэ́нсис (; ) — американский актёр кино и телевидения, менее известен как режиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.

Биография 
Коулмен Си. Фрэнсис родился 24 января 1919 года в округе Грир (штат Оклахома, США). Отца звали Уильям Флорин Фрэнсис, мать — Сития Энн Фрэнсис (до брака — Эстес), всего у пары было восемь детей. Во время Великой депрессии семья перебралась в Техас. В конце 1940-х годов Фрэнсис переехал в Голливуд, рассчитывая начать карьеру киноактёра. Действительно, с 1950 года он начал играть в кинофильмах, с 1955 года — в телесериалах, однако все его роли были эпизодическими, зачастую даже без указания в титрах. С 1961 года Фрэнсис начал работать как режиссёр, сценарист и продюсер, но никакого успеха в этой сфере не добился. Вот что об этом говорит актёр  в комедийном телесериале «Таинственный театр 3000 года»: «… он использует тупые инструменты, как тупые инструменты. Его основные темы — смерть, ненависть, смерть, боль и смерть. Он похож на , одержимого демонами из ада. Он попытался выдать озеро Мид за Карибское море. Его фильмы имеют моральный компас Дэвида Берковица…» Обозреватель  написал так: «… Эд Вуд был худшим режиссёром всех времён? Нет, Вуд был Орсоном Уэллсом по сравнению с Коулменом Фрэнсисом, давно забытым малобюджетным auteur…»

Коулмен Фрэнсис умер 15 января 1973 года в Голливуде. Официальной причиной смерти указан атеросклероз. Однако, по словам продюсера , тело актёра было найдено в багажнике универсала на рынке «Ранчо» на  (Голливуд), на голове у него был пластиковый пакет, вокруг горла обвивалась трубка. Похоронен на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь
Коулмен был женат на малоизвестной киноактрисе Барбаре Фрэнсис. Два их сына, Алан и Рональд стали малоизвестными киноактёрами.

Избранная фильмография

Актёр на широком экране 
В титрах указан
 1952 —  / The Girl in White — санитар
 1958 —  / Stakeout on Dope Street — детектив
 1959 —  / T-Bird Gang — капитан Р. М. Прелл
 1965 — Мотопсихи / Motorpsycho — Гарри Боннер
 1966 —  / Red Zone Cuba — Гриффин / рассказчик
 1967 —  / Mondo Hollywood — в роли самого себя (повествование в выпуске новостей)
 1970 — За пределами долины кукол / Beyond the Valley of the Dolls — толстый пьяница

В титрах не указан
 1950 —  / The Tattooed Stranger — каменотёс
 1952 —  / Scarlet Angel — матрос
 1954 — Убийцы из космоса / Killers from Space — сотрудник электростанции, отвечающий на телефон
 1955 — Этот остров Земля / This Island Earth — курьер-доставщик
 1958 —  / Twilight for the Gods — член экипажа
 1960 —  / From the Terrace — офисный работник
 1960 — Симаррон / Cimarron — мистер Гир
 1961 — Чудовище из долины Юкка / The Beast of Yucca Flats — рассказчик за кадром / служащий АЗС / мужчина, покупающий газету
 1963 —  / The Skydivers — зритель / бандит на самолёте
 1964 —  / The Thrill Killers — рассказчик
 1968 —  / P.J. — рабочий фабрики

Актёр телевидения 
 1955 —  / Commando Cody: Sky Marshal of the Universe — охранник (в 2 эпизодах; в титрах не указан)
 1955—1957 —  / Sergeant Preston of the Yukon — разные роли (в 4 эпизодах)
 1959 —  / Highway Patrol — приспешник (в эпизоде Cargo Hijack)
 1960 —  / Tombstone Territory — Бёрт Грейвс (в эпизоде The Lady Lawyer)
 1960 —  / M Squad — движущийся мужчина (в эпизоде Diary of a Bomber)
 1961 —  / Tales of Wells Fargo — мужчина (в эпизоде )

Прочие работы 
 1961 — Чудовище из долины Юкка / The Beast of Yucca Flats — продюсер, сценарист, режиссёр и монтажёр
 1963 —  / The Skydivers — сценарист и режиссёр
 1966 —  / Red Zone Cuba — продюсер (в титрах не указан), сценарист и режиссёр

Примечания 

Киноактёры США
Похороненные на Вествудском кладбище